Terra Utopische Romane war eine westdeutsche Science-Fiction-Heftromanreihe, die von 1957 bis 1968 im Münchner Moewig Verlag in 555 Ausgaben erschien und nach ihrer Einstellung in den Reihen Terra Nova und Terra Astra bis 1985 weitergeführt wurde. Sie entstand als Konkurrenz zur vom Rastatter Erich Pabel Verlag publizierten Reihe Utopia Zukunftsroman.

Konzept, Autoren 
Die ersten hundert Bände waren Leihbuchadaptionen von deutschen Autoren wie Karl-Herbert Scheer, Clark Darlton, Wolf Detlef Rohr, J. E. Wells, Jay Grams oder Kurt Brand. Hinzu kamen anglo-amerikanische Autoren wie Brian W. Aldiss, John Rackam, Jack Williamson, Murray Leinster, A. E. van Vogt, E. E. Smith und Poul Anderson. Ab 1960 waren auch Kurt Mahr und Hans Kneifel, später William Voltz und H. G. Ewers für Terra tätig:

Terra brachte in der Regel SF-Abenteuerstoffe, die im Niveau höher waren als jene, die etwa die Konkurrenzreihe Utopia publizierte, bemühte sich, junge deutsche Talente aufzubauen (und gelegentlich auch zu verschleißen) und scheute sich nicht, Stoffe von prominenten US-Autoren … zu präsentieren.

Wie das Vorbild und Konkurrenzunternehmen Utopia Zukunftsroman war Terra Einstiegsliteratur für jugendliche Science-Fiction-Leser und bot in einem gewissen Maß deutschen Nachwuchsautoren erste Publikationsmöglichkeiten. Die Reihe enthielt auch Kurzzyklen wie Kneifels Interstellare Händler, der 1967 mit Freihändler der Galaxis (Nr. 520) begann. 1963 erschien als Nr. 298 Jürgen vom Scheidts Feuervogel, der im Vorjahr beim Bewin-Verlag als Leihbuch erschienen war.

Liste der Titel 

Anmerkungen:

Nebenserien, Fortsetzungen

Terra Nova 

Terra Nova war die Nachfolgereihe von Terra Utopische Romane, die von 1968 bis 1971 wöchentlich in 190 Ausgaben erschien.
In der Heftreihe wurden Einzelromane und Romanzyklen von bekannten deutschen wie auch internationalen Autoren veröffentlicht. Hierbei handelte es sich um deutsche Erstveröffentlichungen oder Neuausgaben von zuvor anderswo erschienenen Titeln.

Terra Extra 

Terra Extra erschien von 1962 bis 1968 in 182 Ausgaben und war eine Reaktion auf den durch die Perry-Rhodan-Serie ausgelösten deutschen SF-Boom. In der Serie wurden in der Masse Nachdrucke vor allem von Romanen von Scheer und Darlton publiziert, die inzwischen nicht mehr auf dem Markt erhältlich waren und jüngeren Perry-Rhodan-Lesern die Möglichkeit geben sollten, ältere Werke der beiden PR-Autoren kennenzulernen.

Terra Sonderband / Terra Taschenbuch 

Terra Sonderband wurde analog zum Utopia Großband konzipiert, erschien von 1958 bis 1965 in 99 Ausgaben und wurde von Günter M. Schelwokat bearbeitet. Die Hefte umfassten gut 96 Seiten und kosteten 1.- DM. Neben angloamerikanischer Mittelklasse-SF wurden auch hochwertige Werke wie Slan, Mission of Gravity oder Foundation publiziert. Wie bei anderen Heftromanpublikationen litten die Übersetzungen unter massiven Kürzungen.

Ab 1965 wurde der Sonderband als Terra Taschenbuch weitergeführt, ab 1971 vom Pabel-Verlag. TT war nach Heyne Science Fiction (ab 1958) und Goldmanns Zukunftsromanen (1960–1967) die drittälteste deutsche SF-Taschenbuchreihe. Bis 1986 erschienen 272 Bände. Durch die Normung auf 160 Seiten ergaben sich bei Übersetzungen teilweise massive Kürzungen.

Terra Astra 

Terra Astra erschien von August 1971 bis Dezember 1985 mit insgesamt 643 Heften. Sie ersetzte die Reihe der Terra Nova-Hefte. Der Veröffentlichungsrhythmus betrug 14 Tage.

Autoren waren Clark Darlton, Hans Kneifel, Kurt Brand, Ernst Vlcek und Kurt Mahr, die auch für Perry Rhodan schrieben, daneben englische Autoren wie zum Beispiel James Blish, sowie einige deutschsprachige Nachwuchsautoren.

Terra Fantasy Taschenbuch 

Terra Fantasy Taschenbuch erschien ab Ende 1974 bis 1982 in 94 Ausgaben und war der Versuch Pabels, den Misserfolg von Dragon – Söhne von Atlantis auf dem Fantasy-Markt zu konterkarieren. Herausgeber war Hubert Straßl, der auch selbst als Autor in der Serie publizierte.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Liste deutschsprachiger Heftromanreihen

Literatur 
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn, Wolfgang Jeschke: Lexikon der Science Fiction Literatur. Bdand 2. Heyne, München 1980, ISBN 3-453-01064-7, S. 924–1004.
 Heinz J. Galle: Volksbücher und Heftromane. Band 1: Der Boom nach 1945 – von Billy Jenkins bis Perry Rhodan. Dieter von Reeken Verlag, Lüneburg 2005, ISBN 3-8334-3232-2.
 Hans-Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn: Dokumentation der Science Fiction ab 1926 in Wort und Bild. Nr. 1. Tandem Verlag, [Celle] 1978.
 Heinrich Stöllner: Die Zukunft von gestern. Science-Fiction-Serien in den UTOPIA- und TERRA-Reihen der 1950er bis 1980er Jahre. Dieter von Reeken, Lüneburg 2019, ISBN 978-3-945807-49-1.

Weblinks 
Terra Utopische Romane
 Terra Utopische Romane, Titelliste in der Internet Speculative Fiction Database
 Terra Utopische Romane Bibliographie bei Heftromanarchiv
 Terra Utopische Romane Sämtliche Titelbilder bei Heftromanarchiv
 Terra Utopische Romane, Titelliste mit Abbildungen bei Romanhefte-Info
 Terra Utopische Romane Bestand in der Deutschen Nationalbibliothek
 Terra-Heftromane Gesamtübersicht
 Eine Präsentation aller Titelbilder der Science Fiction-Heftreihe TERRA aus den Jahren 1957 - 1968 Moewig; Videostream auf youtube.com, Länge ca. 28 Min.

Terra Nova
 Terra Nova, Titelliste in der Internet Speculative Fiction Database
 Terra Nova Bibliographie bei Heftromanarchiv
 Terra Nova Sämtliche Titelbilder bei Heftromanarchiv
 Terra Nova Bestand in der Deutschen Nationalbibliothek

Terra Extra
 Terra Extra, Titelliste in der Internet Speculative Fiction Database
 Terra Extra Bibliographie bei Heftromanarchiv
 Terra Extra Sämtliche Titelbilder bei Heftromanarchiv
 Terra Extra Bestand in der Deutschen Nationalbibliothek

Terra Astra
 Terra Astra, Titelliste in der Internet Speculative Fiction Database
 Terra Astra Bibliographie bei Heftromanarchiv
 Terra Astra Sämtliche Titelbilder bei Heftromanarchiv
 Terra Astra Sämtliche Titelbilder bei Coverbrowser
 Terra Astra Bestand in der Deutschen Nationalbibliothek

Terra Sonderband / Terra Taschenbuch
 Terra Sonderband, Titelliste in der Internet Speculative Fiction Database
 Terra Taschenbuch, Titelliste in der Internet Speculative Fiction Database
 Terra Sonderband Bibliographie bei Heftromanarchiv
 Terra Sonderband Sämtliche Titelbilder bei Heftromanarchiv
 TERRA Science Fiction. Dia-Show aller Titelbilder TERRA Sonderband 1-99. TERRA Taschenbuch 100-199. 1958-1965, 1965-1972; youtube.com, Laufzeit ca. 20 Min.

Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (Deutsch)
Heftroman (Science-Fiction)
Science-Fiction-Magazin
Literarisches Werk